Le tournoi de Doha est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2016, classée en catégorie ATP 250, se dispute du 4 au .

Faits marquants 
 On note les forfaits de l'Argentin Guido Pella, du Belge Steve Darcis, souffrant du poignet droit, et du Français Richard Gasquet, blessé au dos à la suite de sa participation à l'IPTL début décembre. 
 Ils sont respectivement remplacés par Paul-Henri Mathieu, Illya Marchenko et Marco Cecchinato.
 Le tenant du titre David Ferrer est éliminé dès le  par l'Ukrainien Illya Marchenko,  au classement ATP.
 Novak Djokovic s'impose pour la première fois à Doha face à l'Espagnol Rafael Nadal sur le score de 6-1, 6-2. Il s'agit de son  en simple.
 En double, la paire espagnole composée de Feliciano López et Marc López s'impose face à Philipp Petzschner et Alexander Peya sur le score de 6-4, 6-3. Il s'agit de leur premier titre ensemble, du  pour le premier et du  pour le second.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Doha
 Saison 2016 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2016
Doha
Sport au Qatar en 2016
Tennis en janvier 2016